Palais Schönborn ist der Name folgender Baulichkeiten:
* Palais Schönborn (Prag)
 Palais Schönborn (Laudongasse) in Wien, auch „Gartenpalais Schönborn“
 Palais Schönborn-Batthyány in Wien